UYL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nyala (Sudan)